Trifești se poate referi la:

 Localități din România
 Trifești - localitate din județul Alba
 Trifești - localitate din județul Alba
 Trifești - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
 Trifești - localitate din județul Neamț, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova
 Trifești - localitate din raionul Rezina

Vezi și 
 Trifănești (dezambiguizare)

Toponime românești